Galeria Arsenał w Białymstoku – miejska instytucja kultury w Białymstoku
 Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu – samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Poznania

Zobacz też 
 Arsenał